René Berthier (1912-2001), acteur français.
 René Berthier (1946-), militant libertaire et anarcho-syndicaliste français.